Джордж Гровс (1901—1976) — американський звукорежисер.
 Джордж Гровс (1988) — британський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBA Super.